Александр Николаевич Коротко́в (род. 1 января 1973, Свердловск-44, Свердловская область) — российский актёр кино, режиссёр.

Биография 
В 1995 году закончил Уральскую государственную юридическую академию.

В начале 2000-х годов обучался в Екатеринбургском государственном театральном институте (актёрский курс Вячеслава Анисимова).

С 2001 по 2007 годы работал актёром в екатеринбургском Малом драматическом театре «Театрон», участвовал в спектаклях «Коляда-театра».

В январе 2010 года закончил ВГИК (Центр дополнительного профессионального образования, режиссёрский курс Валерия Лонского).

Известность актёру принесла роль протопопа Аввакума в телесериале «Раскол», ставшая его первой крупной киноработой.

Роли в театре 
 Антон Чехов «Дядя Ваня» — доктор Астров
 Николай Гумилёв «Отравленная туника» — Трапезондский царь
 Дьюла Урбан «Все мыши любят сыр» — Альбин
 Владимир Бабенко «Свидание про любовь» — Володя, сотрудник частной охранной фирмы
 Ноэл Кауард «Интимная комедия» — английский аристократ и сноб Виктор Принн
 Надежда Колтышева «Ментовская новогодняя (Снежно)» — младший лейтенант милиции Мусорёнков
 Константин Костенко «Клаустрофобия» — надзиратель
 Эдвард Олби «Крошка Алиса» — католик-послушник Джулиан
 Бернард Шоу «Избранник судьбы» — поручик
 Жан-Батист Мольер «Мизантроп» — Клитандр, светский лев
 Ромен Гари «Свет женщины» — душевнобольной Ален Товарский, лётчик Мишель Фолен
 Алексей Поярков «Татарин маленький» — Семён Петрович, карточный шулер
 Леонид Зорин «Варшавская мелодия» — Виктор (Витек)
 Александр Архипов «Дембельский поезд» — майор медицинской службы Уваров
 Андрей Курейчик «Осторожно — женщины!» — французский художник и ловелас Серж Дюбуа

Роли в кино 
 2007 — Дело было в Гавриловке (серия «Вспышка на солнце») — Глухов, деревенский предприниматель 
 2007 — Крэйк — врач
 2009 — Глухарь-2 (серия «Плацебо») — эксперт
 2009 — Двойная пропажа — Швец, мошенник
 2010 — Ольга (короткометражный) — Андрей
 2010 — Рэйтроспектива (короткометражный) —  Рэй
 2011 — Раскол — протопоп Аввакум Петрович Кондратьев
 2012 — Дело следователя Никитина — Владимир Иванович Синельщиков, лётчик, приятель Чкалова
 2012 — Лорд. Пёс-полицейский (серия «Журналистка») — Камышев, журналист
 2012 — Метод Лавровой-2 — капитан Ковалевский
 2012 — Москва. Три вокзала (серия «Дело рыжих») — Илья Кадышев, квартиросдатчик
 2012 — Обратная сторона Луны — бригадир
 2012 — Пастух (короткометражный) — Кондратьев, задержанный
 2013 — Две зимы и три лета — врач в доме Евсея
 2014 — Бесы — Виргинский, чиновник
 2015 — Наследники — Осипов, историк
 2016 — Следователь Тихонов — Глеб Рыбаков, журналист
 2016 — Анна-детективъ — шарманщик
 2018 — Семь пар нечистых — Дворкович
 2018 — Пуля Дурова — Завгородний, военнопленный
 2018 — Тайны госпожи Кирсановой — Клим, конюх Колывановых
 2019 — Коридор бессмертия — Кузнецов, секретарь горкома
 2020 — Гадалка-2 — Владимир Новиков 2020 — Казанова — врач 2020 — Иван Денисович — Алёшка-баптист 2023 — Фишер — отец Михаил, настоятель храма''

Примечания

Ссылки 
 Александр Коротков о работе над фильмом «Раскол»: «Хороших работ мало, одну из них я уже получил»
 Сайт: http://gvozd-kino.ru/

Актёры России
Персоналии по алфавиту